Роза Салихова: Салихова, Роза Гависовна (род. 1948) — советская и российская театральная актриса.
 Салихова, Роза Галямовна (род. 1944) — советская волейболистка.